Osoby o tym nazwisku:
 Chaim Kaniewski – litwacki rabin charedi i posek
 Jerzy Kaniewski – polski inżynier i przedsiębiorca, działacz opozycji w okresie PRL
 Jakow Izrael Kaniewski – rabin, talmudysta i posek
 Janusz Kaniewski – polski projektant
 Stefan Kaniewski – polski oficer
 Zbigniew Kaniewski – polski działacz związkowy i polityk

Inne:
 Kaniewski – polski herb szlachecki z nobilitacji